Sułkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sułkowo, un village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Sułkowo, un village dans la powiat de Choszczno
 Sułkowo, un village dans la powiat de Łobez
 Sułkowo, un village dans la powiat de Stargard

Voir aussi
 Sulkowo , un village dans la voïvodie de Mazovie